Крючково — топоним в России:

 деревня Крючково, Чухломский район Костромской области
 деревня Крючково, Тихвинский район Ленинградской области
 деревня Крючково, Истринский район Московской области
 деревня Крючково, Батецкий район Новгородской области
 деревня Крючково, Солецкий район Новгородской области
 деревня Крючково, Дедовичский район Псковской области
 деревня Крючково, Пушкиногорский район Псковской области
 деревня Крючково, Андреапольский район Тверской области
 посёлок Крючково, Лихославльский район Тверской области
 деревня Крючково, Лихославльский район Тверской области

 платформа Крючково — на 451-м километре главного хода Октябрьской железной дороги.